В одиночному розряді тенісного турніру French Community Championships 2000, який проходив в рамках Туру WTA 2000, Анна Смашнова здобула титул, у фіналі перемігши Домінік Ван Рост 6-2, 7-5.

Сіяні гравчині 

 Домінік Ван Рост (фінал)
 Сабін Аппельманс (чвертьфінал)
 Магі Серна (півфінал)
 Сара Пітковскі (чвертьфінал)

 Ріта Куті Кіш (1-ше коло)
 Анна Смашнова (переможниця)
 Відсутня
 Марта Марреро (півфінал)
 Ольга Барабанщикова (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

French Community Championships